Plusieurs villes possèdent une rue Creuse :

Belgique 
 Rue Creuse à Bruxelles.

France 
 Rue Creuse à Nevers.
 Rue Creuse à Orléans.
 Rue Creuse à Saints.

Notes et références

Voir aussi
 

Creuse